Круглик — многозначный термин.

Фамилия 
 Круглик, Владимир Михайлович (1950—2014) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.

Населённые пункты

Молдавия 
 Круглик — село в Криулянском районе

Россия 
 Круглик — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Круглик — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Круглик — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Круглик — урочище (бывшая деревня) в Ивнянском районе Белгородской области.

Украина 
 Круглик — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Круглик — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Круглик — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Круглик — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Круглик — посёлок в Попаснянском районе Луганской области. До 7 октября 2014 года был в составе Перевальского района.
 Круглик — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Круглик — бывшее село в Миргородском районе Полтавской области, ликвидировано в 1990 году.
 Круглик — село в Валковском районе Харьковской области.
 Круглик — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Круглик — село в Хотинском районе Черновицкой области.

Гидронимы 
 Круглик — озеро в Шумилинском районе Витебской области (Белоруссия).
 Круглик — озеро в Кременчугском районе Полтавской области (Украина).
 Круглик — озеро в Алешковском районе Херсонской области (Украина).
 Круглик — озеро в городе Краснодар Краснодарского края (Россия).

Природоохранные объекты 
 Круглик — памятник природы общегосударственного значения в Киевской области (Украина).
 Круглик — энтомологический заказник местного значения в Донецкой области.
 Круглик — заповедное урочище, Плужное, Изяславский район, Хмельницкая область (Украина).
 Круглик — урочище в Суджанском районе Хмельницкой области (Украина).
 Круглик — заповедное урочище регионального значения в Ивнянском районе Белгородской области (Россия).
 Круглик — урочище в Карачаево-Черкесии (Россия).

Другие топонимы 
 Круглик — гора на границе Отрадненского района Краснодарского края и Зеленчуковского района Карачаево-Черкесии, к ЮВ от станицы Передовая и к СЗ от станицы Исправная (Россия, Северный Кавказ, Пастбищный хребет).
 Круглик — гора в Отрадненском районе Краснодарского края, к З от станицы Подгорная (Россия).
 Круглик — остров на реке Днепр в Черкасской области (Украина).

Страницы значений:Географические объекты